Der Adler steht für:

 Der Adler, deutsche Propagandazeitschrift (1939–1944)
 Der Adler (1838–1843), österreichische Tageszeitung
 Der Adler (Film), US-amerikanischer Stummfilm von Clarence Brown (1925)
 Der Adler – Die Spur des Verbrechens, dänisch-deutsche Fernsehserie (2004–2006)
 Der Adler, Lokomotive, siehe LEG – Adler und Pfeil